Rigodon bezeichnet:

Rigaudon
Rigodon (Roman), Roman von Louis-Ferdinand Céline